Евгений Стариков:
 Стариков, Евгений Валерьевич (род. 1988) — американский футболист, нападающий.
 Стариков, Евгений Николаевич (1924—2014) — советский хоккеист.